Lo Hilton Waikoloa Village USTA Challenger un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si gioca annualmente al Kohala Tennis Garden di Kohala negli USA

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni